Фаттах — татарская фамилия. Известные носители:

 Фаттах, Азон Нуртинович (1922—2013) — советский пианист и композитор.
 Фаттах, Нурихан Садрильманович (1928—2004) — российский татарский писатель, переводчик и историк, языковед.